Eulalia kan syfta på:

 Eulalia – ett kvinnonamn
 Eulalia (Åsa-Nisse) – Åsa-Nisses hustru
 Eulalia II – Åsa-Nisses bil
 Eulalia Township – en ort i Potter County, Pennsylvania, USA
 Eulalia! – roman av Brian Jacques

Naturvetenskap
 495 Eulalia – en asteroid i huvudbältet
 Eulalia (växter) – ett släkte växter i gräsfamiljen Poaceae
 Eulalia (djur) – ett släkte maskar i familjen Phyllodocidae
 Eulalia – en synonym för släktet Odontomyia

Personer
 Eulalia av Spanien (1864-1958), prinsessa och kvinnosakskämpe

Se även
 Santa Eulalia